Hsieh Su-wei och Barbora Strýcová var regerande mästare och de lyckades försvara sin titel efter att ha besegrat Barbora Krejčíková och Zheng Saisai med 7–5, 3–6, [10–5] i finalen.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna började spela i andra omgången. 

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (Mästare)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (Andra omgången)
  Nicole Melichar /  Xu Yifan (Kvartsfinal)
  Gabriela Dabrowski /  Zhang Shuai (Semifinal)
  Barbora Krejčíková /  Zheng Saisai (Final)
  Květa Peschke /  Demi Schuurs (Andra omgången)
  Duan Yingying /  Veronika Kudermetova (Andra omgången)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser
Lottning

Noter

Dubai Tennis Championships 2020 – Damdubbel
2020 – Damdubbel